Dit is het schema van de Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2012/13.

Bij de mannen betreft het de kampioenen van de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de algeheel-, zaterdag- en zondagamateurkampioen en de kampioenen van de 208 amateurcompetities van de Topklasse tot en met de Zesde klasse.

Bij de vrouwen betreft het de landskampioen en de 31 kampioenen van de Topklasse, de Hoofdklassen en de Eerste klasse op landelijk niveau en de Tweede- en Derde klasse op districtsniveau.

In de Eredivisie veroverde AFC Ajax voor het derde opeenvolgende jaar de landstitel, een evenaring van de prestatie in 1966-1967-1968 en 1994-1995-1996. Naast Ajax behaalden ook drie amateurclubs hun derde opeenvolgende kampioenschap. Het betrof de zaterdagclub Groen-Geel Groningen (Noord, 5E-4D-3C) en de zondagclubs VOC Rotterdam (West II, 3D-2D-1B) en RKVV DESO (Zuid II, 4H-3D-2H). Topklasser Achilles '29 (zondagclubs) prolongeerde hun titel. Acht amateurclubs werden na hun promotie in het voorgaande jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Het betrof de zaterdagclubs VV De Meern (West I), SV De Vecht (West II), VV De Fendert (Zuid I) en VV Appingedam (Noord) en de zondagclubs OFC (West 1), SV CHC (Zuid I), Sparta '18 (Zuid II) en FC Uden (Zuid II).

Mannen

Landelijk

Zaterdagclubs

Zondagclubs

Beslissingswedstrijden 
In zestien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

 * SVM Marknesse kampioen op basis van beter doelsaldo in reguliere competitie.

Vrouwen

Landelijk

Districtsniveau 

Nederlands voetbalseizoen 2012/13